Symfonie nr. 8 (Aho)
Symfonie nr. 8 (Atterberg)
Symfonie nr. 8 (Beethoven)
Symfonie nr. 8 (Bolcom)
Symfonie nr. 8 (Brian)
Symfonie nr. 8 (Bruckner)
Symfonie nr. 8 (Bruk)
Symfonie nr. 8 (Gade)
Symfonie nr. 8 (Hartmann)
Symfonie nr. 8 (Joseph Haydn)
Symfonie nr. 8 (Michael Haydn)
Symfonie nr. 8 (Holmboe)
Symfonie nr. 8 (Mahler)
Symfonie nr. 8 (Maslanka)
Symfonie nr. 8 (Mjaskovski)
Symfonie nr. 8 (Mozart)
Symfonie nr. 8 (Nordgren)
Symfonie nr. 8 (Penderecki)
Symfonie nr. 8 (Sallinen)
Symfonie nr. 8 (Schubert)
Symfonie nr. 8 (Schuman)
Symfonie nr. 8 (Sibelius)
Symfonie nr. 8 (Simpson)
Symfonie nr. 8 (Sjostakovitsj)
Symfonie nr. 8 (Tüür)
Symfonie nr. 8 (Weinberg)
Symfonie nr. 8 (Vaughan Williams)

8